Червенков () — болгарская фамилия. Известные носители:
 Червенков, Ангел (1964) — болгарский футболист и футбольный тренер.
 Червенков, Вылко (1900—1980) — болгарский политический деятель, лидер Болгарской коммунистической партии в 1950—1954.
 Червенков, Георгий (1947) — болгарский самбист.
 Червенков, Николай Николаевич (1948) — советский и молдавский болгарист, деятель национального движения болгар Молдавии и Украины.